Condé steht für:

 Condé (Angola), Gemeinde im Kreis Ebo, Angola
 Condé (Pferd), Leibpferd Friedrichs des Großen
 Bourbon-Condé, französisches Fürstengeschlecht

Gemeinden in Frankreich:
 Condé (Indre) im Département Indre
 Condé-en-Brie im Département Aisne
 Condé-Folie im Département Somme
 Condé-lès-Autry im Département Ardennes
 Condé-lès-Herpy im Département Ardennes
 Condé-Northen im Département Moselle
 Condé-sur-Aisne im Département Aisne
 Condé-sur-l’Escaut im Département Nord
 Condé-sur-Huisne im Département Orne
 Condé-sur-Ifs im Département Calvados
 Condé-sur-Iton im Département Eure
 Condé-sur-Marne im Département Marne
 Condé-sur-Noireau im Département Calvados
 Condé-sur-Risle im Département Eure
 Condé-sur-Sarthe im Département Orne
 Condé-sur-Seulles im Département Calvados
 Condé-sur-Suippe im Département Aisne
 Condé-sur-Vire im Département Manche

Condé ist der Familienname folgender Personen:
 Alpha Condé (* 1938), guineischer Politiker
 Amara Condé (* 1997), deutsch-guineischer Fußballspieler
 André Condé (1920–2004), Schweizer Bildhauer
 Bruno Condé (1920–2004), französischer Höhlenforscher und Zoologe
 Laya-Alama Condé (1969–2005), verstorbener Asylbewerber aus Sierra Leone, siehe Todesfall Laya-Alama Condé
 Maryse Condé (* 1937), Schriftstellerin aus Guadeloupe
 Miguel Condé (* 1939), US-amerikanisch-spanischer figurativer Maler und Graveur

Siehe auch:
 Conde
 Festung Condé